Ендрю Тоні (1957) — американський баскетболіст, захисник.

 Тоні Блер (1953) — прем'єр-міністр Великої Британії з 3 травня 1997 до 27 червня 2007 року. Представник Лейбористської партії.
 Тоні Ґатліф (1948) — французький режисер, актор, сценарист, композитор та продюсер фільмів.
 Тоні Кертіс (1925–2010) — американський актор.

Див. також 
 Тоні (премія) (Tony Award) — американська театральна премія.
 Тоні () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер.